Бернайс, Бернейс () — німецьке прізвище.

Відомі носії 

 Альберт Бернейс (1823—1892), англійський харчовий хімік
 Едвард Бернейс (1891—1995), американський дослідник зв'язків з громадськістю, правнук Ісаака Бернейса
 Герман Уде-Бернайс (1873—1965), німецький германіст та мистецтвознавець
 Ісаак Бернайс, також Chacham Isaak Bernays (1792—1849), німецький рабин.
 Якоб Бернайс (1824—1881), німецький класичний філолог, син Ісаака Бернейса
 Карл Людвіг Бернайс (1815—1876), німецький журналіст
 Людвіг Бернайс (* 1924), швейцарський класичний філолог і перекладач
 Марі Бернайс (1883—1939), німецька політика
 Марта Фрейд (нар. Бернайс), дружина Зигмунда Фрейда, внучка Ісаака Бернайса
 Міхаель Бернайс (1834—1897), німецький германіст, дослідник Ґете, син Ісаака Бернайса
 Пауль Бернайс (1888—1977), математик і логік
 Ульріх Бернайс (1881—1948), німецький класичний філолог та засновник центрів освіти для дорослих, народних вищіх шкіл (Volkshochschule)

Німецькі прізвища